bitwa pod Jarosławiem (1245) 
 bitwa pod Jarosławiem (1656)